Грановський Андрій Олександрович (1971—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грановська Галина Іллівна ( 1951) — перекладач.
 Грановський Мойсей Лазарович (1890—1941?) — радянський партійний діяч.
Олександр:

 Грановський Панас Андрійович (1871—1913) — історик церкви, викладач Полтавського кадетського корпусу.
 Грановський Тимофій Миколайович (1813—1855) — російський історик і громадський діяч.
 Грановський Юхим Давидович (* 1934) — заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Золотоноша.
Прізвища